Doktor je riječ koja označava više pojmova:

 Doktor - akademski naslov osobe koja je dovršila i obranila doktorsku disertaciju.
 Doktor - kolokvijalni naziv za liječnika
 Doktor (Zvjezdane staze), lik iz TV-serije Zvjezdane staze

nl:The Doctor